Heikinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Heikinsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 24,21),  (1 ha)
3. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 26,67),  (0 ha)
4. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 26,78),  (1 ha)
5. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,76),  (11 ha)
6. Heikinsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,12, long 28,14),  (2 ha)
7. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 29,15),  (0 ha)
8. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,18, long 28,15),  (1 ha)
9. Heikinsaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 67,22, long 27,39),  (4 ha)
10. Heikinsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (5 ha)
11. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,77, long 27,48),  (1 ha)
13. Heikinsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 28,17),  (1 ha)
15. Heikinsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,66),  (3 ha)
17. Heikinsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 27,15), 
18. Heikinsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (1 ha)
20. Heikinsaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (1 ha)
21. Heikinsaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (1 ha)
22. Heikinsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,16, long 28,35),  (1 ha)
24. Heikinsaari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,82, long 24,25), 

Robotskapade Finlandförgreningar